Because (Novastar), een nummer van Novastar
 Because (The Beatles), een nummer van The Beatles
 Because (The Dave Clark Five), een nummer van The Dave Clark Five